Карл Фри́дрих Штейдли́н  (; 25 июля 1761, Штутгарт — 5 июля  1826, Гёттинген) — германский протестантский богослов и церковный историк, преподаватель, духовный и научный писатель.

Карл родился в Штутгарте; еще когда он учился в гимназии, то начал изучать философию и богословие, в это же время он изучал иврит. В дальнейшем Карл изучал богословие в Тюбингене, в 1779 году он поступил в Тюбингенскую богословскую семинарию, в которой учился 5 лет; с 1786 по 1790 годы Карл пишет книги и путешествует по Германии, Швейцарии, Франции и Англии, с 1790 он стал профессором богословия в Гёттингенском университете, где преподавал в течение почти 36 лет. В 1792 году Штейдлин становится доктором богословия, с 1797 становится проповедником в университетской церкви.  В 1803 году он был назначен в консисторию

Штейдлин был сторонником «рационального супранатурализма». Сочинения Штейдлина посвящены изучению церковной истории, нравственного богословия и этике. Этика Штейдлина испытала сильное влияние работ Иммануила Канта Умер Штейдлин в Гёттингене, причиной смерти было сужение устья желудка.

Труды 
 Beiträge zur Erläuterung der biblischen Propheten und zur Geschichte ihrer Auslegung. 1. Teil Tübingen 1785
 Progr. de fontibus Epistolarum catholicarum, inprimis de allegationibus, quae in iis depreheaduntur. Göttingen, 1790
 Incitatio ad audiendam orationem professionis theologiae ord. in Academia Georg. Aug. Göttingen 1790
 Neue Beiträge zur Erläuterung der biblischen Propheten. Göttingen 1791 
 Ideen zur Critik des Systems der christlichen Religion. Göttingen 1791
 J. D. Michaelis Moral, herausgegeben und mit der christlichen Sittenlehre begleitet. Göttingen 1792, 2. Teile
 Progr. Doctrina de futura corporum exanimatorum instauratione ante Christum historia. Göttingen 1792
 Progr. Narratio de Keppleri theologia et religione. Göttingen, 1793,
 Progr. Theologiae moralis Ebraeorum ante Christum historis. Göttingen 1794
 Progr. de mortis Jesu consilio et gravitate. Göttingen, 1794
 Geschichte und Geist des Skeptismus, vorzüglich in Rücksicht auf Moral und Religion. Leipzig, 1794, 2. Bde. ,  1. Bd.; 2. Bd.
 Göttingische Bibliothek der neusten theologischen Literatur. Göttingen 1794-1799, 4. Bde.; 5. Band 1. und 2. Stück Celle 1800-1801, 
 Progr. Commentationis de notione ecclesiae et historiae ecclesiasticae Particula I. Göttingen, 1795
 Progr. de patrum ecclesiae doctrina morali. Göttingen, 1796
 Progr. de religione naturali publica. Göttingen, 1796
 Progr. Commentationes de legis Mosaicae momento et ingenio, collectione et effectibus. P. I et II.  Göttingen 1796-1797
 Beiträge zur Philosophie und Geschichte der Religions- und Sittenlehre überhaupt und der verschiedenen Glaubensarten und Kirchen insbesondere. Lübeck, 1797-1799, 5. Bde.  1. Bd. 
 Unsterblichkeit und öffentlicher Gottesdienst, Predigten in der Universitätskirche zu Göttingen gehalten. Göttingen 1797
 Progr. de prophetarum Ebraeorum doctrina morali. Göttingen, 1798
 Grundriß der Tugend- und Religionslehre zu academischen Vorlesungen für zukünftige Lehrer in der christlichen Kirche. Göttingen 1798-1800, 2. Teile, 2. Teil  1801, 1809, 1822
 Geschichte der Sittenlehre Jesu. Göttingen 1799-1823 4. Bde.  Bd. 2,
 Prolusio, qua auctor ipse philosophiae criticae a suspicione atheismi vindicatur.  Göttingen, 1799
 Grundsätze der Moral zu academischen Vorlesungen für zukünftige Lehrer in der christlichen Kirche. Göttingen 1800
 Progr. Commentatio de Scriptis patrum, quos vocant apostolicorum veris et supposititiis, historiae disciplinae morum christianae antiquioris fontibus et documentis insiignibus. Göttingen, 1800
 Prolusio. qua antiqua interpretatio loci Actor. 2, 1-13 vindicatur. Göttingen, 1801
 Lehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte. Göttingen, 1801, ;3. Aufl. 1809;
 Magazin für Religions-, Moral und Kirchengeschichte. Göttingen 1801-1806 4. Bde.
 Progr. Apologiae pro Julio Caesare Vanino, Neapolitano, notis et accessionibus auctions, ab ipso auctore Arpio exaratae, sed nondum in lucem publicam emissae Specimen I — III. Göttingen 1802-1804
 Kirchliche Geographie und Statistik. Tübingen, 1804,), 2. Teil, Tübingen, 1804 
 Geschichte der Literatur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten. 1805-1807, 4. Bde., 1. Bd. ; 2. Bd., 4. Bd.
 Von dem Zustande der Protestanten in Ungarn unter der Regierung des Kaisers und Königs Franz II. Herausgegeben usw. Göttingen 1805
 Geschichte der philosophischen ebräischen und christlichen Moral im Grundrisse. Hannover 1806
 Prolusionis, qua pericopae de adultera Joh. 7, 53. 8, 11. veritas et authentia defenditur, particula prior et posterior.  Göttingen 1806
 Universalgeschichte der christlichen Kirche. Hannover 1806, 1816, 1821, 1825,  1833
 Progr. de interpretatione librorum N. T. historica non unice vera. Göttingen 1807
 Progr. de Joannis Valentini Andreae, Theologi olim Wirtembergensis, consilio et doctrina morali. Göttingen 1808
 Geschichte der christlichen Moral seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften. Göttingen 1808
 Progr. de religionis Lamaicae cum Christiana cognatione. Göttingen, 1808
 Progr. de Facultate theologica in universitatibus literariis. Göttingen, 1809
 Progr. De corona papali. Göttingen, 1810
 Geschichte der theologischen Wissenschaften seit der Ausbreitung der alten Literatur. Göttingen 1810-1811, 2. Teile (auch unter dem Titel: J. G. Eichhorn’s Geschichte der Literatur von ihrem Anfange bis auf die neusten Zeiten. 6. Bd. 1. U. 2. Abt., 1. Teil ;  2. Teil
 Progr. de usu vocis . . . in Novo Testamento. Göttingen 1811
 Neues Lehrbuch der Moral für Theologen, nebst Anleitung zur Geschichte der Moral und moralischen Dogmen. Göttingen 1813, 1817, 1825
 Archiv für alte und neue Kirchengeschichte. Leipzig 1813-1820 4. Bde. (gemeinsam mit Heinrich Gottlieb Tzschirner herausgegeben) 1 Bd. , 1813,
 Progr. Annuntiatur editio libri Berengarii Turonensis adversus Lanfrancum. simul oranino de scriptis ejus aeitur. Göttingen 1814
 Progr. Exhibetur Specimen libri inediti Berengarii Turoueusis adversus Lanfrancum. Göttingen 1815
 Predigt zur akademischen Feier des Reformations-Jubelfestes, am 1. November 1817 in der Johanniskirche zu Göttingen gehalten. Göttingen 1818
 Allgemeine Kirchengeschichte von Großbritannien. Göttingen 1819
 Progr. de philosophiae Platonicae cum doctrina religionis Judaica et Christiana cognatione. Göttingen 1819
 Lehrbuch der Encyclopedie, Methodologie und Geschichte der theologischen Wissenschaften. Hannover 1821
 Progr. Liber Berengarii de sacra coena adversus Lanfrancum ex codice manuscripto Guelpherbitano editus. Pars I und  II Göttingen 1821-1822
 Geschichte der Moralphilosophie. Hannover 1822 
 Kirchenhistorisches Archiv. 1. Bd. 1-4. Heft Halle 1823 
 Geschichte der Vorstellungen von der Sittlichkeit der Schauspiele. Göttingen 1823
  Geschichte und Vorstellungen der Lehre vom Selbstmorde. Göttingen 1824
 Geschichte der Lehre vom Eide. Göttingen 1824
 Geschichte der Vorstellungen und Lehren von dem Gebete. Göttingen, 1824 
 Geschichte der Lehre vom Gewissen. Halle, 1824 
 Jesus der göttliche Prophet. Ein Beitrag zur Apologetik. Göttingen 1824 
 Geschichte der Vorstellungen und Lehren von der Ehe. Göttingen 1826
 Geschichte und Literatur der Kirchengeschichte. Hannover 1827
 Geschichte der Lehre von der Freundschaft. Hannover 1826
 Lehrbuch der practischen Einleitung in alle Bücher der heiligen Schrift. Göttingen 1826 
 Geschichte des Rationalismus und Supernaturalismus, vornehmlich in Beziehung auf das Christenthum. Nebst ungedruckten Briefen von Kant. Göttingen 1826

Примечания

Ссылки 
 

Богословы Германии
Персоналии по алфавиту